Interpress Magazin rövidítése
 Ipari Minisztérium rövidítése (IpM)